Blind Side bezeichnet
 Blind Side – Straße in den Tod, einen Film aus dem Jahr 1993
 Blind Side – Die große Chance, einen Film aus dem Jahr 2009

Blindside bezeichnet
 Blindside, eine Post-Hardcore-Band aus Stockholm
 Blindside (Film), einen kanadischen Thriller aus dem Jahr 1987